Montjuïc, afgeleid van Mons Jovicus (Heuvel van Jupiter) of mogelijk Monte de los Judíos ("Jodenheuvel" of "Heuvel van de Joden"), kan verwijzen naar:

 Montjuïc (berg), een berg in Barcelona

 Kasteel van Montjuïc, een fort op de gelijknamige berg. 
 Escalada a Montjuïc, een wielerwedstrijd op en om deze berg.
 Montjuïc (wijk), een wijk/onderdistrict in Sants-Montjuïc, Barcelona.
 Sants-Montjuïc, een district in Barcelona (waarin de wijk Montjuïc ligt).
 Montjuïc (circuit), een auto circuit nabij Barcelona

 Montjuïc (Gerona), een wijk van Gerona.
 Montjuïc (Menorca), een berg op Menorca
 Montjuïc (Avinyonet del Penedès)
 Montjuïc (Font-rubí)